Влади́мир Цветко́в:
 Цветков, Владимир — русский писатель XIX века.
 Цветков, Владимир Константинович (род. 1947) — русский военный.
 Цветков, Владимир Михайлович (1927—1994) — советский футболист.
 Цветков, Владимир Петрович (1916 — около 1998) — инженер-строитель, лауреат Ленинской премии (1962).